Austria:
 Kaisers – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Reutte

Inne:
 Kaiser’s Tengelmann – niemiecka sieć handlowa